Satana (Satan) – film sovietico del 1991 diretto da Viktor Aristov
 Satan – gruppo musicale inglese
 Sátan – montagna delle Isole Fær Øer
 666 Satan – manga di Seishi Kishimoto
 Miroslav Šatan – hockeista su ghiaccio slovacco
 SS-18 Satan – missile bistadio
 Satan – videogioco del 1989 per diversi computer

Personaggi fittizi
 Mr. Satan – personaggio della serie di anime e manga Dragon Ball